Harrison kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin James Oliver Harrison, ornitolog
 Bruce A. Harrison
 Francis C. Harrison
 Julian R. Harrison
 Keith Harrison
 Roy A. Harrison
 Terry Harrison

Robotskapade auktorsförkortningar